Maison Doucet (Maskinongé) au Québec
 Maison Doucet (Rustico) sur l'Île-du-Prince-Édouard